Джэксборо () — топоним США.

  — город в Теннесси.
 Джэксборо — город в Техасе.